Eichzeichen werden im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfung von Waagen, Gewichtsstücken und Maßeinheiten verwendet, um das erfolgreiche Bestehen der Eichung zu dokumentieren. Während dies heute eher nüchterne Klebezettel mit abstrakter Symbolik sind, wurden in der Vergangenheit sehr verschiedene Symbole, wie Buchstaben, Zahlen oder Graphiken benutzt, um auf dem zu überprüfenden Stück unmittelbar den Eichvorgang zu dokumentieren.

Auf Gegenständen aus Metall (Gewichte, Waagen) erfolgte dies zumeist durch Schlagstempel, auf Holz (Maße) auch durch Brandstempel. Die Eichung erfolgte dabei teilweise direkt auf dem Gewichtsstück oder Maß selbst, oder auf einem zusätzlich angebrachten Pfropfen o. Ä. aus Blei oder Kupfer.

Eichungen oder vergleichbare Überprüfungen wurden halbjährlich (Portugal), zumeist jährlich, oder zweijährlich (Italien, Österreich) vorgenommen.

Historische Eichzeichen aus der Eichordnung von 1885 (Deutschland)

Weblinks 

 gesetze-im-internet.de/messev - MessEV Anlage 8, Kennzeichen 

Metrologie